El término Jargon puede referirse a:

Biografías 
 Jan Jargoń (1928-1995), de nacido en Pawłowie, Polonia. Compositor, organista, constructor de órganos y profesor de la Academia de Música de Cracovia.

Informática 
 El Jargon File (del inglés archivo de jerga) es un glosario de argots (jerga, manera de hablar) de la cultura hacker.

Lingüística 
 El jargon, jerga, argot o variedad lingüística (la palabra es un galicismo empleado por «jerga») es el lenguaje específico utilizado por un grupo de personas que comparten unas características comunes por su categoría social, profesión, procedencia, o aficiones.